Юн може да се отнася за:
 Юн Йо Джон (р. 1947), южнокорейска актриса
 Никола Юн (р. 1972), ямайско-американска писателка
 Усун Юн (р. 1977), южнокорейско-испанска актриса
 Юн Хьон-сок (1984 – 2003), южнокорейски общественик